Spiwak ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Spiwak (* 1976), ukrainischer Fußballspieler
 Pjotr Jefimowitsch Spiwak (1911–1992), russischer Physiker
 Marjana Timofejewna Spiwak (* 1985), russische Schauspielerin
 Mark Spiwak (1902–1975), sowjetischer Politiker
 Moisiej Spiwak (1902–2000), sowjetischer Politiker
 Oleksandr Spiwak (* 1975), ukrainischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Spivak